Braz peut faire référence à :
 L'adjectif « grand » en breton ;

Patronyme

 Adam Braz (1981-), joueur de soccer international canadien ;
 Anatole Le Braz (1859-1926), professeur de lettres, un écrivain et un folkloriste français de langue bretonne ;
 Daniel Le Bras ( - ), connu sous le nom de Dan Ar Braz, musicien breton ;
 Félix Braz (1966-), personnalité politique luxembourgeoise ;
 João Braz de Aviz (1947-), cardinal et archevêque catholique brésilien ;
 João Francisco Bráz (1920-1996), joueur brésilien de basket-ball.
 Loalwa Braz (1953-2017), chanteuse brésilienne ;
 Ossip Braz (1873-1936), peintre russe ;
 Thiago Braz da Silva (1993-), athlète brésilien, spécialiste du saut à la perche, champion olympique en 2016 à Rio de Janeiro.

Toponyme



Mor braz (du breton « mor bras » qui signifie « grande mer »), une baie située au sud de la Bretagne.

Divers 
 Les Braz, une confédération de tribus du moyen Chelif , dans le nord ouest de l'Algérie.
 Brasserie Mor Braz, une brasserie bretonne.

Voir aussi 
 
 
Patronyme breton
Patronyme brésilien